Алекса́ндр Га́мильтон ():
 Гамильтон, Александр (1755—1804) — государственный деятель США.
 Гамильтон, Александр (филолог) (1762—1824) — британский лингвист, один из первых европейцев, изучивших санскрит.
 Гамильтон, Александр, 10-й герцог Гамильтон (1767—1852) — шотландский аристократ и политик, коллекционер произведений искусства.